

Особи 

Марті́нес () — поширене в іспаномовних країнах прізвище, що походить від чоловічого ім'я Мартін. Шосте за розповсюдженістю прізвище в Іспанії.

Відомі носії:
 Агустін Альварес Мартінес (2001) — уругвайський футболіст.
 Антоніо Родрігес Мартінес (1979) — іспанський футболіст, воротар.
 Бенхамін Мартінес (1987) — іспанський футболіст, нападник.
 Венсан Мартінес — французький актор, брат Олів'є Мартінеса.
 Джексон Мартінес — колумбійський футболіст.
 Домінго Мартінес де Ірала — іспанський конкістадор.
 Ікер Мартінес — іспанський яхтсмен.
 Іньїго Мартінес — іспанський футболіст.
 Ісабель Мартінес де Перон — президент Аргентини у 1974—1976 роках.
 Йоана Мартінес — іспанська бадмінтоністка.
 Кевін Гарсія Мартінес (1989) — іспанський футболіст, лівий захисник.
 Кіко Мартінес (1986) — іспанський професійний боксер.
 Кончіта Мартінес — іспанська тенісистка.
 Крістіан Мартінес — андоррський футболіст.
 Марія Хосе Мартінес Санчес — іспанська тенісистка.
 Мірея Мартінес — іспанська художня гімнастка.
 Маурісіо Мартінес — аргентинський футболіст.
 Олів'є Мартінес — французький актор, брат Венсана Мартінеса.
 Педро Алькантара Ерран Мартінес де Сальдуа — президент Республіки Нова Гранада.
 Роберто Мартінес — іспанський футболіст і тренер.
 Роберто Хуан Мартінес — іспанський футболіст аргентинського походження.
 Роман Мартінес — пуерториканський боксер-професіонал.
 Сантьяго Мартінес — колумбійський борець вільного стилю.
 Сауль Мартінес — гондураський футболіст.
 Серхіо Габрієль Мартінес — аргентинський професійний боксер.
 Томас Елой Мартінес — аргентинський письменник.
 Фернандо Мартінес — аргентинський професійний боксер.
 Хільберто Мартінес — костариканський футболіст.
 Хорхе Мартінес — колишній іспанський мотогонщик.
 Хосе Еусебіо Оталора Мартінес — президент Сполучених Штатів Колумбії.
 Хосеф Мартінес — венесуельський футболіст.
 Хуан Карлос Санчес Мартінес (1987) — іспанський футболіст, воротар.
 Хуан Франсіско Мартінес Модесто (Ніно) — іспанський футболіст.

Топоніми 

Марті́нес () — назва кількох географічних пунктів:
 Мартінес — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Мартінес — місто в іспанській провінції Авіла

Мартінес — місто, штат Каліфорнія
 Мартінес — переписна місцевість, штат Джорджія
 Мартінес — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас

Примітки 

Іспанські прізвища